Lipták:
Adam Liptak
Martina Liptáková
Mattie Liptak
Zoltán Lipták